Ваље Дорадо има више значења:

 Ваље Дорадо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ваље Дорадо (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ваље Дорадо (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ваље Дорадо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваље Дорадо (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ваље Дорадо (Минерал де ла Реформа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ваље Дорадо (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ваље Дорадо (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ваље Дорадо (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ваље Дорадо (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику